

Geografia 
 Limba – baranggay di La Paz (Filippine)

Lingue 
Lingua sarda (Limba sarda) 
Lingua limba – lingua parlata dai Limba della Sierra Leone

Musica 
Limba – album dei Tazenda del 1992

Religione 
Limba – loa del vudù